Сизополь — русское название болгарского города Созополь в XIX веке.

Суда
 «Сизополь» — парусный корвет Черноморского флота России.
 «Сизополь» — парусный фрегат Черноморского флота России. Участник Крымской войны.